Rogan Reid (ur. 2 maja 1997 w Calgary) – kanadyjski skoczek narciarski i kombinator norweski. Dwukrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym (2014 i 2017). Medalista mistrzostw Kanady w obu dyscyplinach.

Przebieg kariery

Skoki narciarskie 
Reid w oficjalnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w lutym 2012 w Brattleboro, gdzie plasował się na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki rozegranych tam konkursów FIS Cupu. Najlepsze wyniki w tym cyklu uzyskał w lutym 2016 w Vancouver, gdzie dwukrotnie zajął miejsce w czołowej „dziesiątce” słabo obsadzonych zawodów (był 5. i 7.). 20 lutego 2016 w Iron Mountain po raz pierwszy wystąpił w Pucharze Kontynentalnym, notując najwyższą pozycję w historii swoich startów w tym cyklu (39. lokata), a w sumie w zawodach tej rangi startował siedmiokrotnie. Na arenie międzynarodowej po raz ostatni wystąpił w lutym 2017 podczas mistrzostw świata juniorów w Park City – w konkursie indywidualnym był 35., a w zmaganiach drużyn mieszanych z kanadyjskim zespołem uplasował się na 11. pozycji.

W lutym 2016 zdobył srebrny medal mistrzostw Kanady w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej.

Kombinacja norweska 
Reid w oficjalnych zawodach międzynarodowych w kombinacji norweskiej rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w grudniu 2012, zajmując 54. pozycję w organizowanym wspólnie przez Soldier Hollow i Park City konkursie Pucharu Kontynentalnego. W sumie w latach 2012–2015 wystąpił w 5 zawodach tej rangi (wszystkie rozgrywano w tych samych miejscowościach), najlepszy wynik uzyskując w swoim ostatnim starcie międzynarodowym w kombinacji norweskiej – 11 grudnia 2015 był 33. Na przełomie stycznia i lutego 2014 wziął też udział w mistrzostwach świata juniorów – w rywalizacji indywidualnej na krótszym dystansie (Gundersen HS106/5 km) był 49., a na dłuższym (Gundersen HS106/10 km) 52.

We wrześniu 2015 zdobył srebrny medal mistrzostw Kanady w konkursie indywidualnym (Gundersen HS95/10 km).

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Kanadyjscy kombinatorzy norwescy
Ludzie urodzeni w Calgary
Urodzeni w 1997